Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1987 odbyły się między 22 a 28 marca 1987 w amerykańskim Chicago, na lodowisku Lake Forest College.

Tytuł mistrzyń świata obroniły Kanadyjki (Pat Sanders) pokonując w finale Niemki (Andrea Schöpp) 14:2. W małym finale Szwajcarki (Marianne Flotron) pokonały 7:4 Norweżki (Anne Jøtun Bakke).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1987
1987 w curlingu
Curling w Stanach Zjednoczonych
Sport w Chicago
1987 w Stanach Zjednoczonych